Платаниљо има више значења:

 Платаниљо (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Платаниљо (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Платаниљо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Платаниљо (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Платаниљо (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Платаниљо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Платаниљо (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику